Harri Olli (ur. 15 stycznia 1985 w Rovaniemi) – fiński skoczek narciarski, wicemistrz świata z 2007, dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata w lotach i mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
Zadebiutował w 2002 w Ruce, a w przeddzień pierwszej rocznicy debiutu zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata. Zna język angielski. Jego klubem narciarskim był Ounasvaaran Hiihtoseura. Studiuje matematykę na Uniwersytecie w Oulu. 12 października 2008 roku został skazany na 30 dni więzienia za przekroczenie prędkości i jazdę pod wpływem alkoholu. 14 lutego 2009 roku ustanowił nowy rekord skoczni mamuciej im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie – 225,5 metra. Jest to jego rekord życiowy. Tego samego dnia odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w konkursach Pucharu Świata. Jego kolejne rekordy to 104,5 m w Libercu na skoczni Ještěd ustanowiony 21 lutego 2009 roku oraz 219 m w Vikersund na skoczni mamuciej Vikersundbakken 14 marca 2009 roku. W styczniu 2011 ogłosił zakończenie kariery sportowej, natomiast 15 miesięcy później poinformował media o wznowieniu treningów.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. Olli na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. Olli na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. Olli na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. Olli na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Rovaniemi – 4 grudnia 2005 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 5 grudnia 2005 (2. miejsce)
  Braunlage – 29 stycznia 2006 (1. miejsce)
  Zakopane – 11 lutego 2006 (2. miejsce)
  Brotterode – 26 lutego 2006 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 14 grudnia 2006 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 15 grudnia 2006 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Rovaniemi
Fińscy olimpijczycy